Флаг муниципального образования Бе́йский район Республики Хакасия Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 22 октября 2012 года решением Совета депутатов Бейского района № 69 и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

16 апреля 2013 года, на заседании Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, в Государственный геральдический регистр Российской Федерации, с присвоением регистрационного номера 8356, был внесён флаг Бейского района отличающийся от утверждённого наличием жёлтой полосы над чёрной пирамидой.

2 декабря 2013 года, решением Совета депутатов Бейского района № 156, в решение об утверждении флага было добавлено обоснование символики жёлтой полосы над пирамидой и утверждён рисунок флага внесённый в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. При этом, в описание флага изменение не внесено.

Описание 
Описание флага, утверждённого решением Совета депутатов Бейского района № 69, гласит:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3, с вертикальными краями голубого цвета шириной 1/5 ширины полотнища. К нижнему краю полотнища поверх голубых краёв примыкает пирамида чёрного цвета высотой 1/5 ширины полотнища, а между остриём пирамиды и верхним краем полотнища изображён жёлтый круг радиусом 1/3 ширины полотнища, на котором изображена чёрным и серым цветом скачущая лошадь».

Описание флага, внесённого в Государственный геральдический регистр Российской Федерации, гласит:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3, с вертикальными краями голубого цвета шириной 1/5 ширины полотнища. К нижнему краю полотнища поверх голубых краёв примыкает пирамида чёрного цвета высотой 1/5 ширины полотнища, завершённая жёлтой полосой в 1/50 ширины полотнища, а между остриём пирамиды и верхним краем полотнища изображён жёлтый круг радиусом 1/3 ширины полотнища, на котором изображена чёрным и серым цветом скачущая лошадь».

Обоснование символики 
Скачущая лошадь (молодая кобылица) — символ сельского хозяйства и крестьянского труда, символ преодоления препятствий, символ связи прошлого и настоящего, символ готовности и к мирному труду и к военным действиям.

Жёлтый круг — аллегория солнца, символ тепла, света, энергии, символ вечности.

Чёрная пирамида — аллегория терриконов, образованных в ходе добычи угля. Пирамида символизирует ООО «Восточно-Бейский разрез» — градообразующее предприятие Бейского района.

Голубые края полотнища — символизируют реки Енисей и Абакан, в междуречье которых расположен Бейский район.

Зелёный цвет символизирует таёжную часть Бейского района, а также весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Жёлтый цвет (золото) — символ степной части Бейского района, символ урожая, богатства, стабильности, уважения.

Жёлтая кайма — символ степной части Бейского района, символ урожая, богатства, стабильности, уважения.

Примечания 

Флаги с изображением лошади